Scex steht für

 eine Festungsanlage in der Schweiz, siehe Fort du Scex
 ein Namensbestandteil in Bergbezeichnungen, siehe Sex (Bergname)